Thailand Classic 1995 (Singha Thailand Classic) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 30 september och 7 oktober 1995 i Bangkok, Thailand. John Parrott vann turneringen efter att ha slagit Nigel Bond i finalen med 9-6. Det var Parrotts tionde titel utanför hemlandet, varav fem varit rankingtitlar.

Steve Davis vann inte ett enda frame i andra omgången mot Bond, det var blott andra gången i karriären som Davis råkat ut för detta. Och det var blott andra gången i karriären som nyzeeländaren Dene O'Kane gick till semifinal i en rankingturnering. För båda spelarna inträffade det senaste gången 1988.

Resultat

Final

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1995 i Thailand
Snookersäsongen 1995/1996
Dubai Classic